Гвајабитос има више значења:

 Гвајабитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвајабитос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвајабитос (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвајабитос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвајабитос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику